Beleg van Belgrado (1440)
 Beleg van Belgrado (1456)
 Beleg van Belgrado (1521)
 Beleg van Belgrado (1688)
 Slag bij Belgrado (1717)
 Beleg van Belgrado (1789)
 Belgrado-offensief (1944)